Chuí kan syfta på följande:

 Chuí, ringar kring asteroiden Chariklo

Geografi

Brasilien 

 Chuí (ort i Brasilien, Santa Vitória do Palmar), Rio Grande do Sul, 
 Chuí (ort i Brasilien, Chuí), Rio Grande do Sul, 
 Chuí (kommun), Rio Grande do Sul,

Se även 
 Arroyo del Chuy (vattendrag i Brasilien), flod som även benämns Chuí

Robotskapade Brasilienförgreningar